Maks Mirny e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di partecipare in coppia rispettivamente con Horia Tecău e Robert Lindstedt. Entrambe le coppie sono state sconfitte al secondo turno, Lindstedt e Nestor da Jonathan Dasnières de Veigy e Florent Serra mentre Mirny e Tecău da Michaël Llodra e Nicolas Mahut. I francesi hanno poi perso la finale contro Bob Bryan e Mike Bryan per 6-4, 4-6, 7-64.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (primo turno)
  Maks Mirny /  Horia Tecău (secondo turno)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (terzo turno)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinale)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (quarti di finale)

  Jürgen Melzer /  Leander Paes (secondo turno)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (primo turno)
  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno) 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (terzo turno)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (primo turno)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (primo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale, ritirati)

Wildcard 

  Jonathan Eysseric /  Fabrice Martin (primo turno)
  Gaël Monfils /  Josselin Ouanna (primo turno)
  Jonathan Dasnières de Veigy /  Florent Serra (terzo turno)
  Marc Gicquel /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Renavand (primo turno)
  Albano Olivetti /  Maxime Teixeira (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu /  Lucas Pouille (primo turno)

Alternate 
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2013
ATP World Tour 2013